«Thirteen» puede referirse a:

Televisión y películas 
 Thirteen (miniserie) (2016), miniserie británica.
 Thirteen (película) (2003), película de Catherine Hardwicke.

Música  
Álbumes
 Thirteen (álbum de Megadeth), decimotercer álbum de la banda norteamericana de Thrash metal Megadeth. 
 Thirteen (álbum de Emmylou Harris), es el decimotercer álbum de estudio de la cantante estadounidense Emmylou Harris.